Калга:
Калга — титул в иерархии Крымского ханства.
Калга — раб у алеутов.

Топонимы 
Калга (приток Верхней Борзи) — река в Забайкальском крае, 71 км.
Калга (река, впадает в Белое море) — река в Карелии, 59 км.
Калга (приток Кирея) — река в Иркутской области, 31 км.
Калга — село в Забайкальском крае.
Калга — до 1946 г. название села Дружбовка в Ивановском районе Херсонской области.

См. также
Большая Калга — река в Херсонской области Украины.
Средняя Калга — река в Иркутской области России.
Левая Калга — река в Иркутской области России.